Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku 2009. održano je u norveškom Larviku od 23. do 28. lipnja. Na njemu je Hrvatska osvojila svoj prvi naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje 

 četvrtzavršnica:  -  2:0 (24:11, 16:10)
 četvrtzavršnica:  -  2:0 (23:10, 24:16)
 četvrtzavršnica:  -  0:2 (12:13, 15:20)
 četvrtzavršnica:  -  0:2 (20:21, 21:24)

 poluzavršnica:  -  2:0 (26:22, 21:12)
 poluzavršnica:  -  2:0 (24:12, 22:17)

 za treće mjesto:  -  2:0 (23:18, 15:10)

 završnica:  -  0:2 (20:24, 18:20)

2009
Međunarodna rukometna natjecanja u Norveškoj